The Ocean (nummer) van Mike Perry
The Ocean (Hadley), compositie
The Ocean (band)